KSnapshot est un programme de capture d'écran destiné à l'environnement de bureau KDE.

Ce programme a été créé par Richard J. Moore, Matthias Ettrich et Aaron J. Seigo en langage Qt et C++.
En , KSnapshot a été remplacé par Spectacle.

Notes et références 

KDE
Logiciel utilisant Qt